

Persone 
 Anna von Gierke – politica tedesca
 Edgar von Gierke – patologo e batteriologo tedesco
 Hans Paul Bernhard Gierke – anatomista tedesco
 Otto von Gierke – giurista tedesco

Altro 
 Malattia di von Gierke – malattia nella categoria delle glicogenosi